Chatanga (rivier), een rivier in Noord-Siberië
Chatanga (plaats), een plaats aan deze rivier

Zie ook
Katanga